William Jones Boone ist der Name folgender Personen:

* William Jones Boone (Bischof, 1811) (1811–1864), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Shanghai 
 William Jones Boone (Bischof, 1846) (1846–1891), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Shanghai